Hodja har flere betydninger:

 Hodja fra Pjort (flertydig) – en børnebog af Ole Lund Kirkegaard samt flere filmatiseringer
 Enver Hoxha – en albansk kommunistisk politiker og statsleder